

Lugares
Marquette (Michigan)
Condado de Marquette (Michigan)
Marquette (Iowa)
Marquette (Kansas)
Marquette (Nebraska)
Marquette (Wisconsin)
Condado de Marquette
Marquette Heights

Pessoas
Sean Marquette
Jacques Marquette
Desambiguação